Хабар — многозначное понятие:

 Хабар — прибыток, барыш, удача, взятка.
 Хабар (каз.) — весть, новость. 
 «Хабар» — хакасская республиканская газета.
 «Хабар» — казахстанская газета.
 «Хабар» — казахстанский телеканал.
 Хабар — казахстанский медиахолдинг.

См. также 
 Хабаров
 Хабары

Примечания